Thain Simon, kanadski hokejist, * 24. april 1922, Brockville, Ontario, Kanada, † 18. september 2007. 

Igral je na položaju branilca. Poleg treh odigranih sezon v ligi AHL je najbolj znan po tem, da je za NHL moštvo Detroit Red Wings igral na 3 tekmah sezone 1946/47.

Kariera 
Simon je pričel hokej na ledu igrati v lokalnih mladinskih in članskih amaterskih moštvih iz rodnega Ontaria. Po sezoni 1942/43 se je javil v kanadsko vojsko in odslužil svojo državljansko dolžnost v drugi svetovni vojni. Po dveh letih odsotnosti z ledenih ploskev so ga izpustili iz vojske in pridružil se je amaterski ekipi Pembroke Lumber Kings.

V sezoni 1946/47 mu je uspel preboj v ligo NHL, v kateri se je pridružil moštvu Detroit Red Wings. Za rdečekrilnike je odigral le tri tekme, saj je preostanek sezone prebil pri nižjeligašu Indianapolis Capitals. Potem ko se je naslednji dve sezoni selil po različnih nižjeligaških profesionalnih in polprofesionalnih klubih, se je leta 1949 vrnil v moštvo Pembroke Lumber Kings. V Pembroku je ostal tri sezone in v sezoni 1951/52 neuspešno naskakoval najvišjo lovoriko kanadskega amaterskega hokeja na ledu, Allanov pokal. Leta 1952 je zaključil svojo igralsko kariero.

V sezoni 1952/53 se je preizkusil kot trener, saj je vodil mladinsko moštvo Lumber Kingsov.

Pregled kariere 

|-
| Brantford Lions
| OHA-Ml.
| 41/42
|
| 23
| 15
| 8
| 23
|
| 21
|
| 7
| 1
| 6
| 7
| 
| 10
|-
| Ottawa RCAF Flyers
| OCHL
| 42/43
|
| 16
| 1
| 4
| 5
|
| 4
|
| 8
| 0
| 2
| 2
| 
| 16
|-
| 
| 
| 
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
|  
|-
| Pembroke Lumber Kings
| UOVHL
| 45/46
|
| 7
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 
| 7
|-
| Ottawa RCAF Flyers
| Pokal Allan
| 45/46
|
| 9
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Pembroke Lumber Kings
| Pokal Allan
| 45/46
|
| 9
| 0
| 5
| 5
|
| 10
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Indianapolis Capitals
| AHL
| 46/47
|
| 46
| 2
| 4
| 6
|
| 14
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 46/47
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Omaha Knights
| USHL
| 47/48
|
| 33
| 1
| 3
| 4
|
| 21
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Indianapolis Capitals
| AHL
| 47/48
|
| 9
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| St. Louis Flyers
| AHL
| 48/49
|
| 65
| 4
| 6
| 10
|
| 14
|
| 7
| 0
| 1
| 1
| 
| 4
|-
| Pembroke Lumber Kings
| ECSHL
| 49/50
|
| 34
| 3
| 11
| 14
|
| 28
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| 
| 4
|-
| Pembroke Lumber Kings
| ECSHL
| 50/51
|
| 32
| 3
| 8
| 11
|
| 26
|
| 8
| 2
| 4
| 6
| 
| 2
|-
| Pembroke Lumber Kings
| ECSHL
| 51/52
|
| 40
| 4
| 15
| 19
|
| 24
|
| 11
| 0
| 1
| 1
| 
| 6
|-
| Pembroke Lumber Kings
| Pokal Allan
| 51/52
|
| 13
| 0
| 5
| 5
|
| 12
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Pembroke Lumber Kings
| UOVHL
| 52/53
|
|
|
|
|
|
|
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 339
| bgcolor="#7FFF00" | 35
| bgcolor="#7FFF00" | 70
| bgcolor="#7FFF00" | 105
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 188
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 47
| bgcolor="#7FFF00" | 3
| bgcolor="#7FFF00" | 15
| bgcolor="#7FFF00" | 18
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 49
|}

Zunanje povezave

Kanadski hokejski branilci
Hokejisti Brantford Lions
Hokejisti Ottawa RCAF Flyers
Hokejisti Pembroke Lumber Kings
Hokejisti Indianapolis Capitals
Hokejisti Detroit Red Wings
Hokejisti Omaha Knights
Hokejisti St. Louis Flyers